Jméno a příjmení Max Fleischer nosí více osobností:

 Max Fleischer (architekt) (1841–1905) – rakouský architekt, 
 Max Fleischer (botanik) (1861–1930) – německý botanik, malíř, odborník na mechy,
 Max Fleischer (animátor) (1883–1972) – americký animátor a producent, objevitel rotoskopingu.

Související články
 Fleischer